Kerr steht für:

 Kerr (Familienname) – zu Namensträgern siehe dort
 Kerr Dental, US-amerikanisches Dentalunternehmen
 Kerr-Effekt
 Kerr-Linse
 Kerr-Magnetometer
 Kerr-Metrik
 Kerr-Zelle

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Kerr (Arkansas)
 Kerr (Ohio)
 Kerr County, Verwaltungseinheit in Texas
 Kerr Township, Champaign County, Illinois

Geografische Objekte in der Antarktis:
 Kerr Inlet, Bucht an der Hillary-Küste
 Kerr Point, Landspitze der Rongé-Insel
 Kap Kerr, Kap an der Hillary-Küste
 Mount Kerr, Berg im Mac-Robertson-Land

Siehe auch:
 KER